Gehl steht für:
 einen Baumaschinenhersteller, siehe Manitou Group

Personen:
 Hans Gehl (1939–2022), Germanist und Sprachforscher aus der deutschsprachigen Minderheit der Banater Schwaben.
 Hermann Gehl (1927–2008), deutscher Maschinenbauingenieur und Manager der deutschen und nigerianischen Stahlindustrie
 Iris Martin-Gehl (* 1956), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Jan Gehl (* 1936), dänischer Architekt und Stadtplaner
 Julius Gehl (1869–1939), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD) in Danzig
 Jürgen Gehl (1930–2012), deutscher Diplomat
 Wilfried Gehl (1929–2017), deutscher Ingenieur der Elektrotechnik

Siehe auch:
 Gel
 Geel